The Experiment puede referirse a:

The Experiment, película estadounidense de 1915 protagonizada por Saul Harrison.
The Experiment, cortometraje animado de 1915 dirigido por Dave Fleischer.
The Experiment, película británica de 1922 dirigida por Sinclair Hill y basada en la novela homónima Ethel M. Dell.
The Experiment, película estadounidense de 1973 dirigida por Gorton Hall.
The Experiment, documental ruso de 1978 dirigido por Marina Goldovskaya.
The Experiment, cortometraje de 2001 dirigido por Vino Salame.
The Experiment, película estadounidense de 2010 protagonizada por Adrien Brody. Es un remake de Das Experiment.

Además, existen otras películas, a las que en inglés se ha retitulado como The Experiment.
Película italiana de 1980 titulada Holocaust parte seconda: i ricordi, i deliri, la vendetta.
Película francesa de 1981 titulada en Gran Bretaña como The experiment, pero cuyo título original era Docteur Jekyll et les femmes.
Película alemana de 2001 titulada Das Experiment dirigida por Oliver Hirschbiegel y basada en la novela homónima de Mario Giordano que también participa en el guion.